Toivosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toivosaari (ö i Nyslott), Södra Savolax, 
 Toivosaari (ö i S:t Michel, lat 61,45, long 27,48), Södra Savolax, 
 Toivosaari (ö i S:t Michel, lat 61,36, long 27,83), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar